Алла Клишта (1985—2019) — українська танцівниця, рекордсмен України.
 Клишта Віктор Михайлович — тракторист державного підприємства «Чайка» (Київська область), заслужений працівник сільського господарства України.

Примітки